Inácio ist die portugiesische Form des Namens Ignaz und der Familienname von:

 Augusto Inácio (* 1955), portugiesischer Fußballspieler und -trainer
 Gonçalo Inácio (* 2001), portugiesischer Fußballspieler
 Hermínio da Palma Inácio (1922–2009), portugiesischer Revolutionär
 Jessica Inacio (* 1991), deutsche Handballspielerin
 João Batista Inácio (* 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Inácio Piá
 Joelson José Inácio (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Juvenal Maria de Fátima Inácio († 1979), osttimoresischer Finanzminister und Freiheitskämpfer, siehe Sera Key
 Willen Mota Inácio (* 1992), brasilianischer Fußballspieler